Comuna Pîrlița se poate referi la următoarele comune:

din Republica Moldova
Comuna Pîrlița, Soroca – comună din raionul Soroca, Republica Moldova
Comuna Pîrlița, Ungheni – comună din raionul Ungheni, Republica Moldova

din Ucraina
Comuna Pîrlița, Balta – comună din raionul Balta, regiunea Odesa